Ite missa est (лат.), в современной пунктуации Ite, missa est — небольшой формульный распев (версикул) в конце латинской мессы. Текстовая формула, известная по крайней мере с IV века, распевалась в монодической григорианской традиции на всём протяжении Средневековья и позже. 

Происхождение текстовой формулы неясно. По одной версии, missa — страдательное причастие женского рода от mittere (подразумевается опущенное слово  — «1.собрание; 2.речь») (т.е., «можете идти, [собрание] распущено»). По другой версии, missa — позднелатинское существительное, синоним происходящего от этого же глагола  в значении «окончание, прекращение» (т.е. «можете идти, это конец [службы]»). Независимо от грамматического значения слова missa смысл фразы идентичен.

В мессах без Глории на ту же формулу пелся другой версикул — Benedicamus Domino. Версикул Ite missa est (как и версикул Benedicamus Domino), хотя и относится к ординарию, начиная с XV века не включался в стандартную структуру полифонической (композиторской) мессы. Полифонические обработки версикула в XIV веке отмечаются в «Мессе Нотр-Дам» Гильома де Машо и в двух анонимных мессах (Турнейской и Тулузской).

Примечания

Литература 
 Fischer W. Die Herkunft des “Ite missa est” V. toni // Festschrift Alfred Orel zum 70. Geburtstag, hrsg. v. H. Federhofer. Wien, 1960, S. 67–72. 
 Jungmann J.A. Missarum sollemnia: eine genetische Erklärung der römischen Messe. 5te Aufl. Wien, 1962.
 Hospenthal C. Beobachtungen zu den Ite missa est im Tropenbestand der Handschriften aus dem Kloster Rheinau // Schweizerisches Jahrbuch für Musikwissenschaft, X (1990), S. 11–18.
 Hiley D. Western plainchant: a handbook. Oxford, 1993.
 Sherr R. Ite missa ist // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. N.Y.; L., 2001.

Католическое богослужение
Структура мессы